Het seizoen 2015/16 van de Topklasse ging van start op 5 september 2015. De laatste speelronde stond gepland voor 7 mei 2016. De Topklasse het hoogste amateurniveau binnen het Nederlandse vrouwenvoetbalsysteem. Na 22 wedstrijden werd DTS Ede voor de eerste maal kampioen van de Topklasse.

Topklasse

Teams

Eindstand

Uitleg kleuren

Nacompetitie

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

2015/16
Nederlands competitievoetbal 2015/16